Saved — двадцатый студийный альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана. Выпущен в июне 1980 года на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
Saved — второй альбом Дилана, в котором Дилан обращается к христианской тематике, к которой обратился на предыдущем альбоме Slow Train Coming, вышедшем годом ранее. Каждая песня с альбома повествует о личной вере и в них чувствуется довольно сильное влияние стиля госпел. В отличие от предшественника, многие критики отвергли Saved за излишний догматизм в песнях и напыщенность аргументов. Альбом поднялся до 3-й позиции в Британии, но в США не поднялся выше 24-й позиции и не приобрёл даже золотого статуса.

Оригинальная обложка с руками была создана художником Тони Райтом. Однако впоследствии её заменили изображением Дилана на сцене во время выступления того периода чтобы сгладить излишнюю религиозную сущность оригинальной обложки. Оригинальная обложка иногда появлялась на некоторых переизданиях.

Список композиций 
Автор песен Боб Дилан, кроме отмеченных

 «A Satisfied Mind» (Red Hayes, Jack Rhodes) — 1:57
 «Saved» (Tim Drummond, Dylan) — 4:00
 «Covenant Woman» — 6:02
 «What Can I Do for You?» — 5:54
 «Solid Rock» — 3:55
 «Pressing On» — 5:11
 «In the Garden» — 5:58
 «Saving Grace» — 5:01
 «Are You Ready?» — 4:41

Участники записи 
 Barry Beckett — Producer
 Carolyn Dennis — Vocals
 Tim Drummond — Bass
 Bob Dylan — Guitar, Harmonica, Keyboards, Vocals
 Gregg Hamm — Engineer
 Bobby Hata — Mastering
 Regina Havis — Vocals
 Jim Keltner — Drums
 Clydie King — Vocals
 Mary Beth McLemore — Assistant Engineer
 Spooner Oldham — Keyboards
 Arthur Rosato — Photography
 Fred Tackett — Guitar
 Jerry Wexler — Producer
 Paul Wexler — Mastering Supervisor
 Tony Wright — Artwork
 Monalisa Young — Vocals
 Terry Young — Keyboards, Vocals

Примечания

Ссылки 
 Official lyrics с официального сайта BobDylan.com

Альбомы Боба Дилана